L’École nationale supérieure d’ingénieurs du Mans (ENSIM) est l'une des  françaises accréditées au  à délivrer un diplôme d'ingénieur.

Elle a été créée en 1995, c'est l'une des 31 écoles d'ingénieurs du concours GEIPI. Cette école est originellement spécialisée dans le domaine des vibrations, de l'acoustique et des capteurs. Depuis 2009, elle propose également une spécialité informatique.

Histoire 

Fondée en 1995, l'ENSIM avait pour but la formation d’ingénieurs généralistes en systèmes de mesures, vibrations et acoustique. Les cours se déroulaient alors dans les bâtiments de l'IUT, , à quelques centaines de mètres de ses futurs locaux.

 1997, les élèves de l'ENSIM prennent possession de leur nouveau bâtiment, rue Aristote. L'édifice, réalisé conjointement par Christian Hauvette et Bernard Dufournet affiche une SHON de  et un coût de 4 millions d'euros.
L'ouverture de l'école à proximité de l'ISMANS s'inscrit dans la dynamique de développement d'un pôle technologique de mesure industrielle au Mans.

En 2009 la spécialité Informatique (également scindée en deux parcours, ASTRE et IPS) est ouverte.

En 2011, l'école entre dans le groupe Geipi Polytech et propose depuis un cycle préparatoire intégré sur concours. Depuis 2013, l'école permet aux étudiants en provenance de classes préparatoires lettres et sciences sociales (prépa littéraire khâgne B/L) d'intégrer la branche Interaction Personnes Systèmes (IPS) de la section Informatique.

En 2014, la possibilité de se former en alternance apparait pour la spécialité Acoustique et Instrumentation.

Depuis septembre 2022, la spécialité Informatique s'est ouverte à la formation en alternance avec une promotion de 12 élèves.

Formations 

L'ENSIM dispose de deux spécialités dont les cursus s’appuient sur la recherche à l’Université du Maine.
Après 3 semestres de tronc commun, les cursus se différencient en deux parcours dans chaque spécialité.
 Spécialité Vibrations, Acoustique et Capteurs (VAC)
 Vibrations, Acoustique (VA) : amélioration du confort vibratoire et acoustique
 Option Capteurs et Instrumentation (C&I) : élaboration des systèmes de mesure intelligents
 Spécialité informatique (INFO)
 Architecture des Systèmes Temps Réel et Embarqués (ASTRE) : développement de logiciels embarqués et d'objets communicants
 Interaction Personnes Systèmes (IPS) : invention de la société numérique de demain

Vie étudiante

Jensim (Junior d'Ingénieurs) 
Jensim est à l'origine une Junior-Entreprise , et ex-membre de la Confédération Nationale des Junior Entreprises.  avant de quitter la structure en .

Jensim fonctionne comme un prestataire de services, proposant des services de type études et essais en Vibrations, Acoustique, Capteurs, Instrumentation, Métrologie, et Informatique. Elle compte une vingtaine de personnes et possède un potentiel de 300 étudiants.

Jensim bénéficie de l’infrastructure et des conseils des enseignants qui y sont affectés. Sa situation au sein du technopole de l’Université du Maine lui assure des partenariats avec les différents acteurs du tissu technologique local. Elle est entièrement gérée par des élèves-ingénieurs, recevant pendant l’année des formations spécifiques.

Associations étudiantes 
Comme la plupart des écoles d'ingénieurs, la vie associative des élèves est gérée par le Bureau des élèves.

L'école possède en outre plusieurs associations comme par exemple :
 ENSIM'Elec :
 2014 : participation à la coupe de France de robotique, avec une notable place de 9/156.
 
 VASI : Partage de connaissances en acoustique et électronique, réalisation de différents projets liés à l'acoustique (construction d'enceintes, d'amplificateurs, etc.)
 Gala de l'ENSIM : Organisation de la soirée annuelle de remise des diplômes.
 ENSIMERSION : association autour de la réalité virtuelle
 FORUM ENSIM : association organisatrice du 1er Forum Entreprises en 2022

Notes et références

Annexes

Liens externes

Articles connexes 
 Études en France, Études supérieures en France,  Études d'ingénieurs en France

École d'ingénieurs en France
Université du Mans